Хожаево — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хожаево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Хожаево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Хожаево — обезлюдевшая деревне в Ярославском районе Ярославской области

Железнодорожный пункт 
 Хожаево — железнодорожная платформа в Ярославле.